Ахил може да се отнася за:

 Ахил, гръцки митологичен герой;
 588 Ахил, троянски астероид на Юпитер;
 Ахил Лариски, християнски светец;
 Ахил, село в дем Преспа, Гърция;
 Свети Ахил, остров в дем Преспа, Гърция;
 Свети Ахил, базилика в дем Преспа, Гърция;
 Свети Ахил, базилика в Лариса, Гърция;
 Свети Ахил, църква в Ариле, Сърбия.